Jehol steht für:
früherer Name von Chengde, Stadt in Nordchina, kaiserliche Residenz
Rehe (Provinz), ehemalige Provinz in Nordchina